Владимир Слепак:
 Слепак, Владимир Анатольевич — полковник милиции, член Союза писателей России.
 Слепак, Владимир Семёнович (1927—2015) — советский диссидент и отказник, член Московской Хельсинкской группы, радиоинженер.